Села:
 Біївці — Київська область, Богуславський район
 Біївці — Полтавська область, Лубенський район